Список видов рода Pterostichus (Harpalinae, Carabidae) включает более 300 видов и подвидов жужелиц из рода Pterostichus, в том числе около 200 валидных видов.

Список таксонов 

 
 Pterostichus (Adelosia) macer macer (Marsham 1802)
 Pterostichus (Adelosia) macer (Marsham 1802)
 
 Pterostichus (Aphaon) latifianus strupii G. Muller 1935
 Pterostichus (Aphaon) latifianus Apfelbeck 1906
 Pterostichus (Aphaon) rhilensis kourili Maran 1933
 Pterostichus (Aphaon) rhilensis rhilensis Rottenberg 1874
 Pterostichus (Aphaon) rhilensis vitosensis Maran 1933
 Pterostichus (Aphaon) rhilensis Rottenberg 1874
 Pterostichus (Aphaon) walteri Reitter 1883
 
 Pterostichus (Argutor) cursor (Dejean 1828)
 Pterostichus (Argutor) leonisi Apfelbeck 1904
 Pterostichus (Argutor) vernalis (Panzer 1796)
 
 Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus (Fabricius 1787)
 Pterostichus (Bothriopterus) quadrifoveolatus Letzner 1852
 
 Pterostichus (Calopterus) pilosus wellensii (Drapiez 1819)
 Pterostichus (Calopterus) pilosus (Host 1789)
 Pterostichus (Calopterus) selmanni hoffmanni Schauberger 1927
 Pterostichus (Calopterus) selmanni inexpectus (Schauberger 1921)
 Pterostichus (Calopterus) selmanni kassbergiensis (Schauberger 1921)
 Pterostichus (Calopterus) selmanni mayeti Sainte-Claire Deville 1935
 Pterostichus (Calopterus) selmanni prevostii (Dejean 1928)
 Pterostichus (Calopterus) selmanni roubali Schauberger 1927
 Pterostichus (Calopterus) selmanni selmanni (Duftschmid 1812)
 Pterostichus (Calopterus) selmanni styranus (Schauberger 1921)
 Pterostichus (Calopterus) selmanni (Duftschmid 1812)
 
 Pterostichus (Cheporus) burmeisteri burmeisteri Heer 1838
 Pterostichus (Cheporus) burmeisteri Heer 1838
 Pterostichus (Cheporus) dissimilis (A. Villa & G.B. Villa 1833)
 Pterostichus (Cheporus) muehlfeldii (Duftschmid 1812)
 Pterostichus (Cheporus) transversalis (Duftschmid 1812)
 Pterostichus (Cophosus) cylindricus (Herbst 1784)
 Pterostichus (Corax) ghilianii (Putzeys 1846)
 
 Pterostichus (Cryobius) brevicornis brevicornis (Kirby 1837)
 Pterostichus (Cryobius) brevicornis (Kirby 1837)
 Pterostichus (Cryobius) kaninensis kaninensis (Poppius 1906)
 Pterostichus (Cryobius) kaninensis (Poppius 1906)
 Pterostichus (Cryobius) middendorffi (J.R. Sahlberg 1875)
 Pterostichus (Cryobius) negligens (Sturm 1824)
 Pterostichus (Cryobius) nigripalpis (Poppius 1906)
 Pterostichus (Cryobius) ochoticus (R.F. Sahlberg 1844)
 Pterostichus (Cryobius) pinguedineus (Eschscholtz 1823)
 Pterostichus (Cryobius) tareumiut Ball 1962
 Pterostichus (Cryobius) ventricosus (Eschscholtz 1823)
 
 Pterostichus (Eosteropus) discrepans A. Morawitz 1862
 Pterostichus (Eosteropus) makolskii G. Muller 1933
 Pterostichus (Eosteropus) mannerheimii (Dejean 1831)
 Pterostichus (Eosteropus) rufitarsis cordatus Letzner 1842
 Pterostichus (Eosteropus) rufitarsis rufitarsis (Dejean 1828)
 Pterostichus (Eosteropus) rufitarsis (Dejean 1828)
 Pterostichus (Eosteropus) tenuimarginatus (Chaudoir 1868)
 
 Pterostichus (Feronidius) brevipennis sousae (Vuillefroy 1868)
 Pterostichus (Feronidius) brevipennis (Chevrolat 1840)
 Pterostichus (Feronidius) fornicatus (Kolenati 1845)
 Pterostichus (Feronidius) hungaricus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Feronidius) incommodus Schaum 1858
 Pterostichus (Feronidius) melas italicus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Feronidius) melas melas (Creutzer 1799)
 Pterostichus (Feronidius) melas (Creutzer 1799)
 Pterostichus (Feronidius) serbicus Apfelbeck 1899
 Pterostichus (Haptoderus) abaxoides abaxoides (Dejean 1828)
 Pterostichus (Haptoderus) abaxoides andorranus (Jeannel 1937)
 Pterostichus (Haptoderus) abaxoides bigerricus (Jeannel 1937)
 Pterostichus (Haptoderus) abaxoides cabidochei (Colas 1966)
 Pterostichus (Haptoderus) abaxoides quezeli (Puissegur & Verdier 1952)
 Pterostichus (Haptoderus) abaxoides (Dejean 1828)
 Pterostichus (Haptoderus) acrogonus (Chaudoir 1843)
 Pterostichus (Haptoderus) amaroides (Dejean 1828)
 Pterostichus (Haptoderus) apenninus (Dejean 1831)
 Pterostichus (Haptoderus) aralarensis aralarensis (Espanol & Mateu 1945)
 Pterostichus (Haptoderus) aralarensis asturicus (Jeanne 1969)
 Pterostichus (Haptoderus) aralarensis (Espanol & Mateu 1945)
 Pterostichus (Haptoderus) arvernus arvernus (Jeannel 1937)
 Pterostichus (Haptoderus) arvernus rutenus (Jeannel 1942)
 Pterostichus (Haptoderus) arvernus (Jeannel 1937)
 Pterostichus (Haptoderus) cantabricus cantabricus (Schaufuss 1862)
 Pterostichus (Haptoderus) cantabricus lesourdi (Jeannel 1937)
 Pterostichus (Haptoderus) cantabricus pellegrinii (Assmann 1998)
 Pterostichus (Haptoderus) cantabricus vasconicus (Aubry 1963)
 Pterostichus (Haptoderus) cantabricus (Schaufuss 1862)
 Pterostichus (Haptoderus) carinthiacus Meschnigg 1946
 Pterostichus (Haptoderus) colasi colasi (Jeannel 1937)
 Pterostichus (Haptoderus) colasi tuberosus J.-P. Nicolas 1973
 Pterostichus (Haptoderus) colasi (Jeannel 1937)
 Pterostichus (Haptoderus) ehlersi Heyden 1881
 Pterostichus (Haptoderus) espagnoli (J. Vives & E. Vives 1977)
 Pterostichus (Haptoderus) josephi Csiki 1930
 Pterostichus (Haptoderus) macedonicus Apfelbeck 1918
 Pterostichus (Haptoderus) nemoralis celtibericus (Jeanne 1969)
 Pterostichus (Haptoderus) nemoralis nemoralis (Graells 1851)
 Pterostichus (Haptoderus) nemoralis (Graells 1851)
 Pterostichus (Haptoderus) procerulus (Heyden 1880)
 Pterostichus (Haptoderus) properans (Chaudoir 1868)
 Pterostichus (Haptoderus) pumilio (Dejean 1828)
 Pterostichus (Haptoderus) subiasi (Ortuno & Zaballos 1992)
 Pterostichus (Haptoderus) subsinuatus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Haptoderus) tatricus Kult 1947
 Pterostichus (Haptoderus) unctulatus (Duftschmid 1812)
 Pterostichus (Haptotapinus) crassiusculus crassiusculus (Chaudoir 1868)
 Pterostichus (Haptotapinus) crassiusculus (Chaudoir 1868)
 Pterostichus (Iberopus) catalonicus K. Daniel & J. Daniel 1906
 Pterostichus (Iberopus) ferreri (Espanol & Mateu 1942)
 Pterostichus (Lenapterus) vermiculosus (Menetries 1851)
 Pterostichus (Lianoe) arribasi Ortuno 1991
 Pterostichus (Lianoe) asturicus (Jeanne 1965)
 Pterostichus (Lianoe) aubryi Coiffait 1952
 Pterostichus (Lianoe) coiffaiti (A. Gaudin 1946)
 Pterostichus (Lianoe) drescoi Negre 1957
 Pterostichus (Lianoe) dufourii andorranus Puel 1924
 Pterostichus (Lianoe) dufourii angelieri Dajoz 1971
 Pterostichus (Lianoe) dufourii aragonensis Colas 1935
 Pterostichus (Lianoe) dufourii boisgiraudi L. Dufour 1843
 Pterostichus (Lianoe) dufourii dufourii (Dejean 1828)
 Pterostichus (Lianoe) dufourii expectatus Aubry 1971
 Pterostichus (Lianoe) dufourii noui Jeannel 1942
 Pterostichus (Lianoe) dufourii (Dejean 1828)
 Pterostichus (Lianoe) mascareauxi Jeannel 1928
 Pterostichus (Lianoe) microphthalmus abadiei (A. Gaudin 1947)
 Pterostichus (Lianoe) microphthalmus microphthalmus Delarouzee 1857
 Pterostichus (Lianoe) microphthalmus Delarouzee 1857
 Pterostichus (Lianoe) nadari bessoni Cabidoche 1964
 Pterostichus (Lianoe) nadari meridionalis Cabidoche 1967
 Pterostichus (Lianoe) nadari nadari Vuillefroy 1893
 Pterostichus (Lianoe) nadari pecoudianus (A. Gaudin 1947)
 Pterostichus (Lianoe) nadari Vuillefroy 1893
 Pterostichus (Lianoe) rousselli Colas 1963
 Pterostichus (Lianoe) sudrei gaudini Jeannel 1942
 Pterostichus (Lianoe) sudrei leleupi Coiffait 1953
 Pterostichus (Lianoe) sudrei sudrei Sainte-Claire Deville 1922
 Pterostichus (Lianoe) sudrei Sainte-Claire Deville 1922
 Pterostichus (Lyrothorax) caspius (Menetries 1832)
 Pterostichus (Melanius) aterrimus aterrimus (Herbst 1784)
 Pterostichus (Melanius) aterrimus ausonicus (Bucciarelli & Perissinotto 1959)
 Pterostichus (Melanius) aterrimus nigerrimus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Melanius) aterrimus (Herbst 1784)
 Pterostichus (Melanius) elongatus (Duftschmid 1812)
 Pterostichus (Metallophilus) sublaevis (J.R. Sahlberg 1880)
 Pterostichus (Morphnosoma) collaris Motschulsky 1845
 Pterostichus (Morphnosoma) melanarius (Illiger 1798)
 Pterostichus (Oreophilus) alberti (Jeannel 1942)
 Pterostichus (Oreophilus) bicolor amorei Ganglbauer 1907
 Pterostichus (Oreophilus) bicolor bicolor Aragona 1830
 Pterostichus (Oreophilus) bicolor Aragona 1830
 Pterostichus (Oreophilus) cantaber (Chaudoir 1868)
 Pterostichus (Oreophilus) cribratus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Oreophilus) duratii A. Villa & G.B. Villa 1835
 Pterostichus (Oreophilus) externepunctatus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Oreophilus) flavofemoratus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Oreophilus) franzi cabrerensis Mateu 1972
 Pterostichus (Oreophilus) franzi franzi Negre 1955
 Pterostichus (Oreophilus) franzi tulgoeti Mateu 1972
 Pterostichus (Oreophilus) franzi Negre 1955
 Pterostichus (Oreophilus) ienishteai Nitzu 1988
 Pterostichus (Oreophilus) impressus (Fairmaire & Laboulbene 1854)
 Pterostichus (Oreophilus) jurinei (Panzer 1803)
 Pterostichus (Oreophilus) morio baudii (Chaudoir 1868)
 Pterostichus (Oreophilus) morio carpathicus Kult 1944
 Pterostichus (Oreophilus) morio guedeli Sainte-Claire Deville 1902
 Pterostichus (Oreophilus) morio liguricus J. Daniel 1903
 Pterostichus (Oreophilus) morio morio (Duftschmid 1812)
 Pterostichus (Oreophilus) morio samniticus A. Fiori 1896
 Pterostichus (Oreophilus) morio validiusculus (Chaudoir 1859)
 Pterostichus (Oreophilus) morio (Duftschmid 1812)
 Pterostichus (Oreophilus) multipunctatus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Oreophilus) parnassius Schaum 1859
 Pterostichus (Oreophilus) paulini paulini Vuillefroy 1868
 Pterostichus (Oreophilus) paulini vanvolxemi Putzeys 1874
 Pterostichus (Oreophilus) paulini Vuillefroy 1868
 Pterostichus (Oreophilus) planiusculus (Chaudoir 1859)
 Pterostichus (Oreophilus) spinolae (Dejean 1828)
 Pterostichus (Oreophilus) variolatus carniolicus Ganglbauer 1891
 Pterostichus (Oreophilus) variolatus variolatus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Oreophilus) variolatus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Oreophilus) xatartii (Dejean 1828)
 Pterostichus (Oreophilus) yvanii (Dejean 1828)
 Pterostichus (Oreophilus) ziegleri (Duftschmid 1812)
 Pterostichus (Parahaptoderus) bielzii (Fuss 1858)
 Pterostichus (Parahaptoderus) brevis (Duftschmid 1812)
 Pterostichus (Parahaptoderus) vecors (Tschitscherine 1897)
 Pterostichus (Parapterostichus) grajus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Parapterostichus) justusii W. Redtenbacher 1842
 Pterostichus (Parapterostichus) nodicornis (Fairmaire & Laboulbene 1854)
 Pterostichus (Parapterostichus) schaschli (Marseul 1880)
 Pterostichus (Petrophilus) calvitarsis Breit 1912
 Pterostichus (Petrophilus) dilutipes (Motschulsky 1844)
 Pterostichus (Petrophilus) findelii (Dejean 1828)
 Pterostichus (Petrophilus) foveolatus (Duftschmid 1812)
 Pterostichus (Petrophilus) kokeilii archangelicus Poppius 1907
 Pterostichus (Petrophilus) kokeilii kokeilii L. Miller 1850
 Pterostichus (Petrophilus) kokeilii L. Miller 1850
 Pterostichus (Petrophilus) magus magus (Mannerheim 1825)
 Pterostichus (Petrophilus) magus (Mannerheim 1825)
 Pterostichus (Petrophilus) montanus (Motschulsky 1844)
 Pterostichus (Petrophilus) uralensis krasnobaevi O. Berlov & Tilly 1998
 Pterostichus (Petrophilus) uralensis uralensis (Motschulsky 1850)
 Pterostichus (Petrophilus) uralensis (Motschulsky 1850)
 Pterostichus (Petrophilus) urengaicus Jurecek 1924
 Pterostichus (Phonias) apfelbecki Csiki 1908
 Pterostichus (Phonias) diligens (Sturm 1824)
 Pterostichus (Phonias) gyrosus (Motschulsky 1865)
 Pterostichus (Phonias) ovoideus mainardii Straneo 1934
 Pterostichus (Phonias) ovoideus ovoideus (Sturm 1824)
 Pterostichus (Phonias) ovoideus (Sturm 1824)
 Pterostichus (Phonias) perisi Novoa 1979
 Pterostichus (Phonias) strenuus (Panzer 1797)
 Pterostichus (Phonias) taksonyis Csiki 1930
 Pterostichus (Platypterus) lineatopunctatus L. Miller 1850
 Pterostichus (Platypterus) lombardus K. Daniel 1901
 Pterostichus (Platypterus) ottomanus Apfelbeck 1908
 Pterostichus (Platypterus) panzeri carthusianus (Sainte-Claire Deville 1902)
 Pterostichus (Platypterus) panzeri panzeri (Panzer 1803)
 Pterostichus (Platypterus) panzeri (Panzer 1803)
 Pterostichus (Platypterus) truncatus dilatatus A. Villa & G.B. Villa 1835
 Pterostichus (Platypterus) truncatus imitator Sainte-Claire Deville 1902
 Pterostichus (Platypterus) truncatus truncatus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Platypterus) truncatus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Platysma) niger niger (Schaller 1783)
 Pterostichus (Platysma) niger (Schaller 1783)
 Pterostichus (Pseudomaseus) anthracinus anthracinus (Illiger 1798)
 Pterostichus (Pseudomaseus) anthracinus biimpressus (Kuster 1853)
 Pterostichus (Pseudomaseus) anthracinus depressiusculus (Chaudoir 1844)
 Pterostichus (Pseudomaseus) anthracinus hespericus (Bucciarelli & Sopracordevole 1958)
 Pterostichus (Pseudomaseus) anthracinus (Illiger 1798)
 Pterostichus (Pseudomaseus) fuscicornis (Reiche & Saulcy 1855)
 Pterostichus (Pseudomaseus) gracilis (Dejean 1828)
 Pterostichus (Pseudomaseus) latoricaensis Pulpan 1965
 Pterostichus (Pseudomaseus) minor minor (Gyllenhal 1827)
 Pterostichus (Pseudomaseus) minor turcicus (Brandmayr & Drioli 1978)
 Pterostichus (Pseudomaseus) minor (Gyllenhal 1827)
 Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita (Paykull 1790)
 Pterostichus (Pseudomaseus) oenotrius Ravizza 1975
 Pterostichus (Pseudomaseus) piceolus (Chaudoir 1850)
 Pterostichus (Pseudomaseus) rhaeticus Heer 1837
 Pterostichus (Pseudorites) nicaeensis (A. Villa & G.B. Villa 1835)
 Pterostichus (Pseudethira) hedkeinekus (Morvan)
 Pterostichus (Pseudosteropus) cognatus (Dejean 1831)
 Pterostichus (Pseudosteropus) illigeri illigeri (Panzer 1803)
 Pterostichus (Pseudosteropus) illigeri sudeticus Gerhardt 1909
 Pterostichus (Pseudosteropus) illigeri (Panzer 1803)
 Pterostichus (Pterostichus) andreinii alzonae Binaghi 1935
 Pterostichus (Pterostichus) andreinii andreinii Dodero 1922
 Pterostichus (Pterostichus) andreinii battonii Straneo 1959
 Pterostichus (Pterostichus) andreinii Dodero 1922
 Pterostichus (Pterostichus) auratus Heer 1837
 Pterostichus (Pterostichus) bischoffianus Jedlicka 1936
 Pterostichus (Pterostichus) brucki Schaum 1859
 Pterostichus (Pterostichus) cantalicus (Chaudoir 1868)
 Pterostichus (Pterostichus) cristatus albericus Jeanne 1985
 Pterostichus (Pterostichus) cristatus cristatus (L. Dufour 1820)
 Pterostichus (Pterostichus) cristatus femoratus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Pterostichus) cristatus heydenianus (Jakobson 1907)
 Pterostichus (Pterostichus) cristatus montsenicus Jeanne 1985
 Pterostichus (Pterostichus) cristatus platypterus (Fairmaire & Laboulbene 1854)
 Pterostichus (Pterostichus) cristatus pueli Csiki 1930
 Pterostichus (Pterostichus) cristatus (L. Dufour 1820)
 Pterostichus (Pterostichus) devillei Puel 1924
 Pterostichus (Pterostichus) dux Schaufuss 1862
 Pterostichus (Pterostichus) epiroticus Csiki 1930
 Pterostichus (Pterostichus) fasciatopunctatus (Creutzer 1799)
 Pterostichus (Pterostichus) focarilei Casale & Giachino 1985
 Pterostichus (Pterostichus) funestes Csiki 1930
 Pterostichus (Pterostichus) hagenbachii (Sturm 1824)
 Pterostichus (Pterostichus) honnorati honnorati (Dejean 1828)
 Pterostichus (Pterostichus) honnorati ludovici Schatzmayr 1930
 Pterostichus (Pterostichus) honnorati sellae Stierlin 1881
 Pterostichus (Pterostichus) honnorati (Dejean 1828)
 Pterostichus (Pterostichus) impressicollis (Fairmaire & Laboulbene 1854)
 Pterostichus (Pterostichus) lasserrei (Dejean 1828)
 Pterostichus (Pterostichus) lumensis litae Csiki 1940
 Pterostichus (Pterostichus) lumensis ljubetensis Apfelbeck 1908
 Pterostichus (Pterostichus) lumensis lumensis Apfelbeck 1905
 Pterostichus (Pterostichus) lumensis Apfelbeck 1905
 Pterostichus (Pterostichus) malissorum Apfelbeck 1905
 Pterostichus (Pterostichus) meisteri Reitter 1885
 Pterostichus (Pterostichus) merklii J. Frivaldszky 1879
 Pterostichus (Pterostichus) micans Heer 1841
 Pterostichus (Pterostichus) pedemontanus Ganglbauer 1891
 Pterostichus (Pterostichus) pentheri Apfelbeck 1918
 Pterostichus (Pterostichus) phaeopus (Marseul 1882)
 Pterostichus (Pterostichus) reiseri Ganglbauer 1889
 Pterostichus (Pterostichus) ruffoi Sciaky 1986
 Pterostichus (Pterostichus) rufipes (Dejean 1828)
 Pterostichus (Pterostichus) rutilans (Dejean 1828)
 Pterostichus (Pterostichus) sacheri I. Frivaldszky von Frivald 1865
 Pterostichus (Pterostichus) vagepunctatus Heer 1837
 Pterostichus (Pyreneorites) amblypterus amblypterus (Chaudoir 1868)
 Pterostichus (Pyreneorites) amblypterus giraudi (Jeannel 1947)
 Pterostichus (Pyreneorites) amblypterus laticollis Aubry 1970
 Pterostichus (Pyreneorites) amblypterus montadai (Mateu 1950)
 Pterostichus (Pyreneorites) amblypterus (Chaudoir 1868)
 Pterostichus (Pyreneorites) amoenus amoenus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Pyreneorites) amoenus barthei (Jeannel 1947)
 Pterostichus (Pyreneorites) amoenus escalevae (Tschitscherine 1898)
 Pterostichus (Pyreneorites) amoenus jeanneli (Mateu 1950)
 Pterostichus (Pyreneorites) amoenus mascarauxi (Jeannel 1947)
 Pterostichus (Pyreneorites) amoenus mateui (Coiffait 1952)
 Pterostichus (Pyreneorites) amoenus pecoudi (Jeannel 1947)
 Pterostichus (Pyreneorites) amoenus relictus (Aubry 1979)
 Pterostichus (Pyreneorites) amoenus schuleri (Aubry 1956)
 Pterostichus (Pyreneorites) amoenus temperei (Jeannel 1947)
 Pterostichus (Pyreneorites) amoenus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Pyreneorites) champenoisi bernardi (Jeannel 1937)
 Pterostichus (Pyreneorites) champenoisi champenoisi Croissandeau 1893
 Pterostichus (Pyreneorites) champenoisi estarragnensis (Jeannel 1947)
 Pterostichus (Pyreneorites) champenoisi vallierensis (Coiffait 1952)
 Pterostichus (Pyreneorites) champenoisi Croissandeau 1893
 Pterostichus (Pyreneorites) glacialis doderoi (Jeannel 1947)
 Pterostichus (Pyreneorites) glacialis glacialis (Brisout de Barneville 1863)
 Pterostichus (Pyreneorites) glacialis obtusus (Jeannel 1947)
 Pterostichus (Pyreneorites) glacialis (Brisout de Barneville 1863)
 Pterostichus (Pyreneorites) infimus caniguensis (Jeannel 1937)
 Pterostichus (Pyreneorites) infimus erillensis (Espanol & Mateu 1945)
 Pterostichus (Pyreneorites) infimus hustacheianus (Puel 1936)
 Pterostichus (Pyreneorites) infimus infimus (Chaudoir 1868)
 Pterostichus (Pyreneorites) infimus occidentalis (Coiffait 1953)
 Pterostichus (Pyreneorites) infimus (Chaudoir 1868)
 Pterostichus (Pyreneorites) pusillus aragonicus (Jeannel 1942)
 Pterostichus (Pyreneorites) pusillus dentatus (Jeannel 1947)
 Pterostichus (Pyreneorites) pusillus pusillus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Pyreneorites) pusillus sagittalis (Jeannel 1937)
 Pterostichus (Pyreneorites) pusillus sinuatus (Jeannel 1947)
 Pterostichus (Pyreneorites) pusillus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Sterocorax) galaecianus Lauffer 1909
 Pterostichus (Sterocorax) globosus ebenus (Quensel in Schonherr 1806)
 Pterostichus (Sterocorax) globosus gagatinus (Germar 1824)
 Pterostichus (Sterocorax) globosus (Fabricius 1792)
 Pterostichus (Sterocorax) insidiator (Piochard de la Brulerie 1872)
 Pterostichus (Steropus) gallega (Fairmaire 1859)
 Pterostichus (Steropus) madidus (Fabricius 1775)
 Pterostichus (Steropus) validus leonianus (Jeanne 1989)
 Pterostichus (Steropus) validus validus (Dejean 1828)
 Pterostichus (Steropus) validus (Dejean 1828)

Примечания

Ссылки 
 www.faunaeur.org

Pterostichus